NASDAQ OMX Group, Inc. — американская компания, владелец биржи Nasdaq и ещё 8 европейских бирж, выкупленных в 2007 году в составе концерна OMX Group, ныне — Nasdaq Nordic.

Штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке, США. Президент компании — Адена Фридман. Крупнейшая доля в компании принадлежит семейству Валленбергов через инвестиционную компанию .

Собственность 
 Nasdaq (Нью-Йорк)
 Армянская фондовая биржа (Ереван)
 Копенгагенская фондовая биржа
 Фондовая биржа Хельсинки
 Исландская фондовая биржа (Рейкьявик)
 Рижская фондовая биржа
 Стокгольмская фондовая биржа
 Таллинская фондовая биржа
Вильнюсская фондовая биржа

См. также 
 Nasdaq
 Индексы Nasdaq

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании США
Компании, входящие в индекс NASDAQ Financial-100